Ласино — название населённых пунктов в России:

 Ласино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Ласино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Ласино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.